Lorch, ville de l'arrondissement d'Ostalb en Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Lorch, ville de l'arrondissement de Rheingau-Taunus en Hesse, Allemagne
 Lorch, quartier de la ville d'Enns en Haute-Autriche, Autriche